Christine Le Nabour (née en 1964), femme politique française ;
 Éric Le Nabour (né en 1960), historien et écrivain français ;
 Quentin Le Nabour (né en 1988), navigateur et skipper français.